CSM Bukareszt (Clubul Sportiv Municipal București) – rumuński wielosekcyjny klub sportowy powstały w roku 2007 z siedzibą w Bukareszcie posiadający sekcje:
 Koszykówka mężczyzn
 Lekkoatletyka
 Piłka ręczna kobiet
 Piłka ręczna mężczyzn
 Piłka siatkowa kobiet
 Piłka siatkowa mężczyzn
 Rugby union
 Sporty motorowe
 Szachy